Iisaku kan verwijzen naar:

Iisaku (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Ida-Virumaa
Iisaku (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa, vroeger hoofdplaats van de gelijknamige gemeente